Škvorecký může být:

 Josef Škvorecký (1924–2012) – česko-kanadský spisovatel a překladatel
 Zdena Salivarová, vlastním jménem Zdena Škvorecká (* 1933) – česká zpěvačka, prozaička a překladatelka
 Škvorecký (planetka) – planetka 26314 v hlavním pásu pojmenovaná podle Josefa Škvoreckého

 přídavné jméno odvozené od městyse Škvorec v okrese Praha-východ
 Škvorec (starý zámek)
 Škvorecký potok
 Přírodní park Škvorecká obora-Králičina